«Sentencia de muerte» puede referirse a:

 Pena de muerte, pena capital o ejecución consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, como castigo por un delito establecido en la legislación; los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen denominarse «delitos capitales».

Obras 
Obras de teatro
 Sentencia de muerte (1960), obra de teatro de Alfonso Paso.
Películas
 Sentencia de muerte (Sentenza di morte) (1968), película dirigida por Mario Lanfranchi.
 Sentencia de muerte (1990), película dirigida por Raúl de Anda hijo.
 Sentencia de muerte (Death Warrant) (1990), película dirigida por Deran Sarafian.
 Sentencia de muerte (Return to Sender) (2004), película dirigida por Bille August.
 Sentencia de muerte (Death Sentence) (2007), película dirigida por James Wan.
Álbumes
 Sentence of Death, EP de la banda Destruction.